Michael Prestel ist der Name folgender Personen:

* Michael August Friedrich Prestel (1809–1880), deutscher Mathematiker, Meteorologe und Kartograph
 Michael Gottlieb Prestel (1779–1815), deutscher Kupferstecher und Kunsthändler